Antti Tyrväinen ist der Name folgender Personen:

* Antti Tyrväinen (Biathlet) (1933–2013), finnischer Biathlet
 Antti Tyrväinen (Eishockeyspieler) (* 1989), finnischer Eishockeyspieler